Drawsko ist der Name von Orten in Polen:
 Drawsko (Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki) in der Woiwodschaft Großpolen (Dratzig, Kreis Filehne)
 Drawsko Pomorskie in der Woiwodschaft Westpommern (Dramburg, Kreis Dramburg/Pommern)

Drawsko ist der Name eines Sees in Polen:
 Drawsko (Dratzigsee)

Siehe auch:
 Nowe Drawsko, Stare Drawsko